

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Śródlesie – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Śródlesie (SIMC 0491216) – osada leśna w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Śródlesie (SIMC 0491200) – osada leśna w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Śródlesie – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny
 Śródlesie – osada leśna w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice
 Śródlesie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice

Zobacz też 
 Międzylesie, Śródborze